Торре-де-Аркас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 34,41 км². Население — 96 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля